Ста́рое Тляке́ево () — село в Актанышском районе Республики Татарстан Российской Федерации. Административный центр Тлякеевского сельского поселения.

Этимология 
Топоним произошёл от татарского слова иске (старый) и антропонима на татарском языке «Теләкәй» (Телякяй).

География 
Село расположено в Восточном Закамье на реке Шабиз, в 9,6 км к западу от районного центра, села Актаныш.

История 
Село известно с 1724 года. 

В XVIII—XIX веках жители относились к сословиям башкир-вотчинников (Такталачуковой тюбы Гарейской волости) и тептярей. В материалах III ревизии (1762 г.) в деревне Тлякеево были учтены 6 душ тептярей мужского пола, входивших в команду старшины Ишкины Уразаева. В последующих переписях населения в деревне начинают фиксироваться лица, принадлежавшие к башкирскому сословию. В 1795 году здесь были учтены 80 башкир; в 1834 году — 379 башкир; в 1870 году — 373 башкира; в 1912 году — 630 башкир-вотчинников. 

Традиционными занятиями жителей в этот период являлись земледелие и скотоводство. По сведениям 1870 года, в селе действовали мечеть (известна с 1811 г.), мектеб, 2 водяные мельницы. В этот период земельный надел сельской общины составлял 1133 десятины (в 1913 г. — 3150 десятин).

До 1920 года село входило в Шарыповскую (Такталачукскую) волость Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 года в составе Мензелинского кантона ТАССР. С 10 августа 1930 года в Актанышском, с 1 февраля 1963 года в Мензелинском, с 12 января 1965 года в Актанышском районах.

В 1930 году в селе был организован колхоз «Радио».

Инфраструктура 
В селе действуют неполная средняя школа (с 1918 г. как начальная, с 1975 г. при ней музей), дом культуры (здание построено в 1966 г.), библиотека.

Вдоль села проходит автомобильная дорога регионального значения Актаныш — Поисево.

Население 
 Численность населения по годам.
Источник.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения села татары составляли 100%.

Экономика 
Жители работают преимущественно в ООО «Тан» (полеводство, животноводство).

Религия 
С 2006 года в селе была построена мечеть «Умид» (на средства Ф. Хасанова и Й. Шарипова).

Известные уроженцы 
Р. И. Раскулова (р. 1946) — заслуженный работник культуры РТ. 
С. Д. Хуснияров (1915—1992) — певец, заслуженный работник культуры РТ.  
Й. Ш. Шарипов (р. 1946) — заслуженный учитель РТ, отличник народного просвещения РФ.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Актанышского района